Babusa, aborigeni taiwanesi
Lingua babusa
Băbușa, villaggio romeno
Băbușa, corso d'acqua romeno affluente del Bârlad